Esporas é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Delphinium halteratum subsp. halteratum
 Delphinium halteratum subsp. verdunense